L'expression tribunal islamique peut désigner plusieurs instances différentes. En général, il s'agit d'une instance basée sur le droit musulman (la charia), la tradition (la sunna) et les règles de l'islam, mais ce droit peut être appliqué de manière plus ou moins stricte. Historiquement, de telles juridictions religieuses étaient dirigées par les cadis, formés au fiqh (science du droit musulman).

Toutefois, on se réfère en général, par ce terme, à des régimes islamistes. De tels tribunaux existent en Iran, au Soudan, en Somalie (Union des tribunaux islamiques), dans la vallée de Swat (Pakistan, sous contrôle des talibans depuis ) et bien d'autres . Ces tribunaux fonctionnent sur une série de lois et le Fegh-he. La plupart des Etats de tradition musulmane ont supprimé, lors du , les juridictions spécifiquement religieuses, souvent maintenues lors de la colonisation; lorsque le droit musulman continue, au moins partiellement, à être appliqué (essentiellement dans le domaine du droit personnel, c'est-à-dire pour le droit du mariage ou celui des successions), il l'est par des juridictions d'État.

Notes et références

Articles connexes 
 Droit musulman et cadi
 Charia

Droit musulman
Tribunal